George Kennan kan syfta på:

 George Kennan (1845–1924), amerikansk upptäcktsresande
 George F. Kennan (1904–2005), amerikansk diplomat och historiker